Duboisia är ett släkte av potatisväxter. Duboisia ingår i familjen potatisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Potatisväxter
Duboisia